Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, een onderdeel van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 Landing Craft Infantry, een landingsvaartuig uit de Tweede Wereldoorlog
 La Chaîne Info, een Franse televisienieuwszender
 Ligue des Communistes internationalistes